Narcís Oliveras (músic), professor de piano i mestre de música d'Isaac Albéniz a Barcelona a mitjans dels anys 1860
 Narcís Oliveras i Guillamet (Tortellà, 1901 – Sant Joan de les Abadesses, 1980), músic i compositor
 Narcís Oliveres i Terrades (Figueres, 1930 - 2018), polític català, conseller de la Generalitat i senador
 Narcís Oliveres (paborde), representant del Capítol de Canoges de Girona, paborde del castell de sant Joan i senyor de Lloret de Mar, població on fundà un hospital a mitjans del segle XV